ССР има више значења:

 Српска радикална странка, политичка партија
 Стронцијум сулфид (-{SSr}-)
 Совјетске социјалистичке републике
 Словачка Социјалистичка Република
 Словачка Совјетска Република